Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON International 2014 des Damentennis. Insgesamt haben 32 Spielerinnen an der Qualifikation teilgenommen, die von 14. bis 16. Juni 2014 stattgefunden hat; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert hatten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Eastbourne